Karl Schmid kan syfta på bland andra:

* Karl Schmid (1825–1873), österrikisk operasångare (basbaryton)
 Karl Schmid (1910–1998), schweizisk roddare
 Karl Schmid (1923–1993), tysk medeltidshistoriker
 Karl Adolf Schmid (1804–1887), tysk pedagog och filolog

Se även 
 Karl Schmidt